Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia ou IIPC é uma instituição brasileira sem fins lucrativos, fundada em 16/01/1988 pelo médico e pesquisador de experiências fora do corpo Waldo Vieira, destinada à Projeciologia e conscienciologia. , um movimento dissidente do Espiritismo e de influência Nova Era de cunho pseudocientífico fundado pelo médico e médium brasileiro Waldo Vieira. 

A sede da instituição está fixada em Foz do Iguaçu-PR, assim como outras instituições da Conscienciologia. Possui centros de educação e pesquisa nas principais capitais brasileiras, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho, Salvador, Recife e Natal. Também está presente no exterior, em países como Uruguai, Paraguai, Portugal, Canadá, China, Espanha, Angola e Argentina.

O IIPC se dedica às experiências fora do corpo, bioenergética, multidimensionalidade, interassistência e múltiplas vidas (reencarnação), entre outros assuntos. Os temas de pesquisa são abordados dentro do paradigma consciencial.

A instituição publica o periódico semestral Homo projector, com base em revisão por pares, desde 2014.

Ligações externas 
 Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia

Conscienciologia
Organizações não governamentais internacionais